Hoop ist der Familienname folgender Personen:

 August von Hoop (1899–1946), tschechoslowakischer Journalist
 Edward Hoop (1925–2008), deutscher Pädagoge, Historiker und Schriftsteller

 Franziska Hoop (* 1990), liechtensteinische Politikerin (FBP)
 Gregor Hoop (1964–1990), liechtensteinischer Skirennläufer
 Hein Hoop (1927–1986), deutscher Schriftsteller und Künstler
 Imbi Hoop (* 1988), estnische Fußballspielerin
 Jaap de Hoop Scheffer (Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer; * 1948), niederländischer Politiker

 Josef Hoop (1895–1959), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Karin Zech-Hoop (* 1973), liechtensteinische Politikerin (FBP)
 Katrine Hoop (* 1970), dänisch-deutsche Aktivistin und Autorin
 Martin Hoop (1892–1933), deutscher Politiker (KPD)
 Norman Hoop (* 1970), liechtensteinischer Fußballspieler
 Wyn Hoop (* 1936), deutscher Schlagersänger

Hoop steht für:
 Hoop (Einheit), Maßeinheit

Siehe auch:
 De Hoop
 Hop
 Hopp